Fischzug steht für:
Der Fischzug, ehemalige Literaturzeitschrift
 Stralauer Fischzug, ehemaliges Volksfest

Siehe auch:
 Fischzüge